Manja Vas je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 0,92 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 80 stanovnika.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji